Micromesistius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Gill, 1863. Micromesistius ingår i familjen torskfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Torskfiskar
Micromesistius